Scoble ist der Familienname von:
 Robert Scoble (* 1965), US-amerikanischer Autor und Blogger

Sonstiges:
 Scoble-Gletscher, Gletscher im Mac-Robertson-Land, Antarktika